Helicodiscus saludensis är en snäckart som först beskrevs av Morrison 1937.  Helicodiscus saludensis ingår i släktet Helicodiscus och familjen Helicodiscidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
saludensis